Кубла́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний схід від Парижа, 145 км на південний захід від Діжона, 50 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 352 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 884,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кублан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кублан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара